Idostoloidea är en överfamilj av insekter. Idostoloidea ingår i ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Idostoloidea 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Idostoloidea